Інволю́ція — зменшення, спрощення, редукція.
 Інволюція (біологія) — втрата окремих органів або спрощення їхньої будови чи функцій, що відбуваються в процесі еволюції.
 Інволюція (математика) — відповідність між елементами деякої множини, що зберігається при повторності якого-небудь перетворення над цими елементами.
 Інволюція (фізіологія) — згасання життєвих процесів у старечому організмі.